Le nom de Blauen peut désigner : 
 une commune dans le canton suisse de Bâle-Campagne
 une montagne dans le nord-est de la Suisse
 une montagne (Hochblauen) dans le sud de la Forêt-Noire en Allemagne
Homonymie de toponyme